Estejumbo oder Este-Jumbo ist eine umgangssprachliche Bezeichnung, die für folgende Schiffstypen der Hamburger Sietas-Werft verwendet wird:

 Sietas Typ 116
 Sietas Typ 146
 Sietas Typ 150
 Sietas Typ 178